Торре-дель-Компте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 19,5 км². Население — 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Torre del Compte

Муниципалитеты Теруэля